Олександр Конецпольський (? — 1609/10) — подільський воєвода
 Олександр Конецпольський (1620 — 1659) — коронний хорунжий, регіментар, онук попереднього.

Олександр